Tramweg-Stichting, een Nederlandse stichting voor het behoud, herstel en de exploitatie van historisch trammaterieel
 Tankautospuit (in België: autopomp of pompwagen), een type brandweervoertuig
 Telesync, een term in de filmpiraterij
 Topic starter, ook original poster (OP) genoemd, degene die op een internetforum een nieuw topic begint
 Transseksueel of transseksualiteit